Okręty US Navy o nazwie USS  "Frederick":
 Pierwszy USS "Frederick" (CA-8) był krążownikiem pancernym typu Pennsylvania. Stępkę okrętu położono pod nazwą "Maryland" w 1901, przemianowano go na "Frederick" w 1916. Wycofany ze służby w 1922.
 Drugi USS "Frederick" (LST-1184) był okrętem desantowym czołgów typu Newport, w służbie w latach 1970-2002.

Frederick